Kanton Rijsel-1
 Kanton Rijsel-2
 Kanton Rijsel-3
 Kanton Rijsel-4
 Kanton Rijsel-5
 Kanton Rijsel-6
Kanton Rijsel-Centrum (voormalig kanton arrondissement Rijsel)
Kanton Rijsel-Noord (voormalig kanton arrondissement Rijsel)
Kanton Rijsel-Noordoost (voormalig kanton arrondissement Rijsel)
Kanton Rijsel-Oost (voormalig kanton arrondissement Rijsel)
Kanton Rijsel-Zuidoost (voormalig kanton arrondissement Rijsel)
Kanton Rijsel-Zuid (voormalig kanton arrondissement Rijsel)
Kanton Rijsel-Zuidwest (voormalig kanton arrondissement Rijsel)
Kanton Rijsel-West (voormalig kanton arrondissement Rijsel)